Casaralta – rione di Bologna
 Casaralta – azienda bolognese produttrice di materiale ferrotramviario